Железная дорога:
 Железная дорога — оборудованная рельсами полоса земли либо поверхности искусственного сооружения (тоннель, мост, эстакада), которая используется для движения рельсовых транспортных средств.
 Железная дорога — вид наземного транспорта.
 Железная дорога — предприятие железнодорожного транспорта.
 Железная дорога — игрушка.
 Железная дорога ― административно-территориальная единица первого уровня на железнодорожной сети бывшего МПС СССР.

Железная дорога в искусстве 
 «Железная дорога» — картина французского художника Эдуара Мане.
 «Железная дорога» — стихотворение Николая Некрасова (иногда исследователи называют это произведение поэмой).
 «Железная дорога» ― этюд композитора Шарля Валантена Алькана.

См. также